Держава Пандья (பாண்டியர்கள்; приблизно 490-ті—1345 роки) — середньовічна держава на півдні Індостану зі столицею в Мадураї.
 Віра Пандья IV (там. வீரபாண்டியன்; д/н — бл. 1345) — володар держави Пандья в 1308—1345 роках.
 Мараварман Сундара Пандья II (там. இரண்டாம் மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியன்; д/н — 1251) — володар держави Пандья у 1238—1251 роках.
 Паракрама Пандья I (д/н — бл.1170) — володар держави Пандья у 1161—1162 і 1169—1170 роках.
 Сундара Пандья IV (там. சுந்தர பாண்டியன்; д/н — бл. 1327) — володар держави Пандья в 1309—1327 роках.
 Мараварман Куласекара Пандья I (там. முதலாம் மாறவர்மன் குலசேகர பாண்டியன்; д/н — бл. 1308) — володар держави Пандья в 1268—1308 роках.
 Садаяварман Сундара Пандьян I, Джатаварман Сундара Пандья முதலாம் சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியன்) — південноіндійський імператор з династії Пандья.
 Мараварман Сундара Пандья I (д/н — 1238) — володар держави Пандья у 1216—1238 роках.